Нуева Бетанија има више значења:

 Нуева Бетанија, Буенос Аирес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Бетанија, Нуево Сивакал (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Бетанија (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Бетанија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику